Стэ́ндинг () — английская фамилия. Известные носители:

  (род. 1948) — британский экономист, автор книг «Прекариат: новый опасный класс» (2011) и «Хартия прекариата» (2014).
 Стэндинг, Герберт — британский миссионер, этнограф и палеонтолог.
 Стэндинг, Джоан (1903—1979) — английская актриса.
 Стэндинг, Джон (род. 1934) — английский актёр.